Тре́нто (, , ; цимбр. Provintz vo Tria, мокен. Provinz va Trea't), известная также под неофициальным названием Трентино (, ладинск. Trentin)  ― провинция в Италии.

Благодаря распространению (помимо итальянского) также ладинского и немецкого языков, провинция имеет специальный статус с официальным названием Автономная провинция Тре́нто (, , ; цимбр. Sèlbstendig Provintz vo Tria, мокен. Autonome Provinz va Trea't). 

Вместе с провинцией Больцано образует область Трентино-Альто-Адидже. 

Административный центр провинции — город Тренто.

Также Тренто является частью европейского региона Тироль — Южный Тироль/Альто-Адидже — Трентино, который в основном соответствует границам исторической области Тироль.

География 

Провинция Тренто целиком покрыта горами, которые в центре пересекает долина реки Адидже. Основные города провинции расположены в этой долине, исторически бывшей одним из основных путей через Альпы, соединяющих Италию с Центральной Европой. Другие долины — Валь-ди-Нон, Валь-ди-Соле, Валь Джудикарие, долгое время являвшаяся предметом территориального спора между Тренто и Брешиа, Валь-ди-Фьемме и другие.

Провинция знаменита своими горами. В частности, она включает Доломитовые Альпы, существенную часть Южных Альп.

Языки 
В противоположность провинции Больцано, в провинции Тренто говорят в основном на итальянском, хотя существуют островки, где основным языком является немецкий.

Административное деление 
Провинция разделена на 223 административные единицы — коммуны, объединённые в 15 сообществ долины и город Тренто с пригородами.

Коммуны 
 
 Авио
 Ала
 Альбиано
 Альдено
 Амблар
 Андало
 Арко
 Базельга-ди-Пине
 Бедзекка
 Бедолло
 Безенелло
 Берсоне
 Бледжо-Инфериоре
 Бледжо-Суперьоре
 Бозентино
 Больбено
 Бондо
 Бондоне
 Борго-Вальсугана
 Боченаго
 Брегуццо
 Брезимо
 Брентонико
 Брец
 Брионе
 Бьено
 Валларса
 Вальда
 Вальфлориана
 Варена
 Ваттаро
 Верво
 Вермильо
 Веццано
 Виго-ди-Фасса
 Виголо-Ваттаро
 Виго-Рендена
 Вилла-Аньедо
 Вилла-Лагарина
 Вилла-Рендена
 Виньола-Фалезина
 Волано
 Гарнига-Терме
 Грауно
 Гриньо
 Грумес
 Дамбель
 Даоне
 Даре
 Даяно
 Денно
 Джово
 Джустино
 Дзамбана
 Дзиано-ди-Фьемме
 Дзукло
 Димаро
 Дон
 Дорсино
 Дрена
 Дро
 Змарано
 Ивано-Фрачена
 Изера
 Имер
 Кавалезе
 Каварено
 Каведаго
 Каведине
 Кавиццана
 Кадерцоне
 Калавино
 Каллиано
 Кальдес
 Кальдонаццо
 Кальчераника-аль-Лаго
 Кампителло-ди-Фасса
 Камподенно
 Каналь-Сан-Бово
 Канацеи
 Каньо
 Каприана
 Карано
 Каризоло
 Карцано
 Кастелло-Молина-ди-Фьемме
 Кастелло-Тезино
 Кастель-Кондино
 Кастельнуово
 Кастельфондо
 Клес
 Клоц
 Комано-Терме
 Коммедзадура
 Кондино
 Кончеи
 Коредо
 Кровьяна
 Кунево
 Лавароне
 Лавис
 Лазино
 Лардаро
 Левико-Терме
 Ливо
 Лизиньяго
 Ломазо
 Лона-Лазес
 Лузерна
 Мале
 Малоско
 Массимено
 Маццин
 Медзана
 Медзано
 Медзокорона
 Медзоломбардо
 Молина-ди-Ледро
 Мольвено
 Монклассико
 Монтанье
 Мори
 Моэна
 Наве-Сан-Рокко
 Наго-Торболе
 Нанно
 Новаледо
 Ногаредо
 Номи
 Оспедалетто
 Оссана
 Падерньоне
 Палу-дель-Ферсина
 Панкья
 Пейо
 Пеллиццано
 Пелуго
 Перджине-Вальсугана
 Пинцоло
 Помароло
 Поцца-ди-Фасса
 Празо
 Предаццо
 Преоре
 Преццо
 Примьеро-Сан-Мартино-Ди-Кастроцца
 Пьеве-ди-Боно
 Пьеве-ди-Ледро
 Пьеве-Тезино
 Рабби
 Раголи
 Рево
 Рива-дель-Гарда
 Ровере-делла-Луна
 Роверето
 Ромалло
 Ромено
 Ронки-Вальсугана
 Ронконе
 Ронцо-Кьенис
 Ронцоне
 Ронченьо-Терме
 Румо
 Руффре-Мендола
 Сагрон-Мис
 Самоне
 Сан-Лоренцо-ин-Банале
 Сан-Микеле-аль-Адидже
 Сант-Орсола-Терме
 Сандзено
 Сарнонико
 Сегондзано
 Скурелле
 Совер
 Сорага-ди-Фасса
 Спера
 Спормаджоре
 Спорминоре
 Спьяццо
 Стенико
 Сторо
 Стрембо
 Стриньо
 Сфруц
 Тайо
 Тассулло
 Тезеро
 Тельве
 Тельве-ди-Сопра
 Тенна
 Тенно
 Терлаго
 Терраньоло
 Террес
 Терцолас
 Тиарно-ди-Сопра
 Тиарно-ди-Сотто
 Тон
 Торченьо
 Трамбилено
 Тренто
 Трес
 Туэнно
 Тьоне-ди-Тренто
 Фавер
 Фаи-делла-Паганелла
 Фаэдо
 Фьероццо
 Флавон
 Фольгария
 Фондо
 Форначе
 Фрассилонго
 Фьяве
 Чембра
 Чента-Сан-Николо
 Чивеццано
 Чимего
 Чимоне
 Чинте-Тезино
 Чис

Примечания

Ссылки 

 Official homepage of the provincial administration
 Official tourism infopage of Trentino

Провинции Трентино-Альто-Адидже